Catanele ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 
 Catanele (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Catanele (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Catanele (Olt), Dorf im Kreis Olt

 Catanele Noi, Dorf im Kreis Dolj